Agustin Barrios Mangoré, "Barrios", Paraguayaans componist en gitarist
 Arturo Barrios (1962), Mexicaans atleet
 Bayang Barrios (1968), Filipijns zangeres
 Carlos Jonguitud Barrios (1924–2011), Mexicaans politicus
 Eduardo Barrios (1884–1963), Chileens schrijver
 Fernando Gutiérrez Barrios (1927–2000), Mexicaans politicus en militair
 Goizeder Azua Barrios (1984), Venezolaans presentatrice en model
 Jorge Barrios (1961), Uruguayaans voetballer
 Leandro Barrios Rita Dos Martires (1986), Braziliaans voetballer
 Lucas Barrios (1984), Paraguayaans voetballer
 Michael Barrios (1991), Colombiaans voetballer
 Pier Barrios (1990), Argentijns voetballer
 Violeta Barrios de Chamorro (1929), Nicaraguaans politica
 Wílmar Barrios (1993), Colombiaans voetballer
 Yarelis Barrios (1983), Cubaanse discuswerpster